Les Pierres Jumelles steht für:

 Les Pierres Jumelles (Mont-Saint-Éloi), Menhire im Département Pas-de-Calais, Frankreich
 Les Pierres Jumelles (Olonne-sur-Mer), Menhire im Département Vendée, Frankreich